Симагин — русская фамилия.

 
 Симагин, Иван Алексеевич (1917—1972) — советский организатор производства.
 Симагина, Вера Александровна (1901 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор. 
 Симагина-Мелешина, Ирина Александровна (род. 1982) — российская прыгунья в длину.

См. также 
 Симагино